Tsaghkavan (Idjevan)
 Tsaghkavan (Tavush)